Таманрассет (вілаєт) (араб. ولاية تمنراست‎‎‎‎‎) — вілаєт на півдні Алжиру.
 Таманрассет (араб. تمنراست‎, також відомий як Тамангассет і Таменгест, тамашек) — місто-оазис в Алжирі, столиця провінції Таманрассет.
 Таманрассет (річка) — давня річка на території сучасної пустелі Сахара.